Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 23 dans le monde.

 Route fédérale 23 en Allemagne
 Route 23 en Ontario, Canada
 U.S. Route 23 aux États-Unis
 New Jersey Route 23 dans le New Jersey, États-Unis
 Route départementale 23 dans certains départements, en France
 Route européenne 23 traversant la France et la Suisse
 Route provinciale 23 à Madagascar
 Route fédérale 23 au Mexique
 Route magistrale 23 en Serbie
 Route principale 23 en Suisse
 Route 23 en Uruguay
  dans certains pays